Saldanha puede hacer referencia a:

 Saldanha, bahía de la Provincia Occidental del Cabo, en Sudáfrica.
 Saldanha, freguesia del municipio de Mogadouro, en Portugal.
 Saldanha, estación del metro de Lisboa, en Portugal.
 Saldanha Marinho, municipio del estado de Rio Grande do Sul, en Brasil.